Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская () или Актинидия деликатесная (). Сами растения представляют собой крупные древовидные лианы родом из Китая, поэтому киви иногда называют «китайским крыжовником». В 2017 году Китай произвел 50 % мирового объёма киви.

Первое описание киви датируется XII веком во времена династии Сун. В начале XX века выращивание киви распространилось из Китая в Новую Зеландию, где были произведены первые коммерческие посадки. Фрукты стали популярны среди британских и американских военнослужащих, дислоцированных в Новой Зеландии во время Второй мировой войны, а затем стали широко экспортироваться, сначала в Великобританию, а затем в Калифорнию в 1960-х годах.

Название 
Cвоим современным названием «киви» обязан новозеландскому селекционеру А. Эллисону, который в шестидесятые годы XX века «подарил» ему это имя за внешнее сходство его опушённого плода с телом одноимённой птички, являющейся национальным символом Новой Зеландии и изображённой на эмблеме ВВС, а также многочисленных монетах.

История селекции киви 

Дикорастущая актинидия имела массу плода всего 30 граммов и была привезена в Новую Зеландию в начале XX века. Культурная крупноплодная актинидия китайская была выведена в Новой Зеландии; она отличается от исходного вида не только многократно увеличившейся массой плода (100 граммов и более), но и лучшими вкусовыми качествами.

Сейчас киви выращивают во многих странах с субтропическим климатом, особенно широко — в Италии, Новой Зеландии, Чили, Греции. Оттуда сочные целебные плоды с нежно-зелёной вкусной мякотью экспортируются во все страны мира. Плоды киви содержат большое количество витамина С и другие биологически активные вещества.

В России опытные плантации киви имеются на черноморском побережье Краснодарского края и на юге Дагестана. В Южном Дагестане селекционером Теймуром Габибовым выведен новый сорт киви, названный «Леки» и имеющий конусовидную форму.

В Закарпатской области Украины селекционером Генрихом Валентиновичем Стратоном выведен новый морозостойкий сорт актинидии китайской, который зарегистрирован в реестре Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины под названием «Карпат Стратона Валентайн»

Плантации киви есть и в Армении; киви распространены в южных провинциях страны — Сюнике.

Плоды 

Плод киви — ягода, обычно с зелёной мякотью; существует сорт Gold kiwi («золотое киви», или «жёлтое киви»), плоды которого имеют жёлтую мякоть.

Вес среднего плода киви — 75 г, крупных плодов — до 150 г.

Употребление в пищу 

Описывая вкус киви, говорят о сочетании ароматов крыжовника, земляники, банана, дыни, яблока, черешни и ананаса. Киви едят в свежем виде, делают из них варенье, желе, добавляют в салаты.

Существует достаточно много рецептов десертов и напитков с участием киви. Киви подойдёт для начинки пирогов, из него также можно приготовить джемы и мармелады.

Кожура киви содержит больше антиоксидантов, чем мякоть. Она обладает антисептическими свойствами, однако не рекомендуется при повышенной чувствительности слизистой оболочки ротовой полости.

Производство 
Из-за своего вкуса и питательной ценности киви выращивается во многих странах мира.

Применение в косметологии 
Киви используют при изготовлении косметических масок для очищения, увлажнения, омоложения, питания кожи. За счёт большого количества фруктовых кислот ягоду часто используют в качестве пилинга. Киви также в своём составе имеет природный коллаген, поэтому часто этот фрукт используется при изготовлении косметики.

Аллергия 
Актинидин, содержащийся в киви, может быть аллергеном для некоторых людей, включая детей. Наиболее частыми симптомами являются неприятный зуд и затруднённость в дыхании, наиболее частым серьёзным симптомом является хрип; может произойти анафилаксия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ГОСТ 31823-2012. Киви, реализуемые в розничной торговле. Технические условия

Актинидиевые
Флора Восточной Азии
Лианы
Фрукты
Плодовые кустарники